Pagano della Torre – Anziano di Milano nella prima metà del XIII secolo
 Pagano della Torre – Patriarca di Aquileia dal 1319 al 1332

Pagine correlate 
Della Torre (disambigua)